Саудовская лига 1984/1985 () — 9-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1984/1985
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1984 году
1985 год в Саудовской Аравии